Igor Stelnov - en russe :  - (né le  à Moscou en URSS et mort le  à Moscou) était un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 1981, il commence sa carrière avec le CSKA Moscou en championnat d'URSS. Il remporte huit titres avec le club de l'armée. Il a également porté les couleurs du Khimik Voskressensk, du Rögle BK et d'Asiago. Il met un terme à sa carrière en 1998.

Carrière internationale 
Il a représenté l'URSS en sélection senior de 1981 à 1990. Il compte  pour .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1980-1981|| CSKA Moscou|| URSS || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1981-1982|| CSKA Moscou|| URSS || 34|| 3|| 0|| 3|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1982-1983|| CSKA Moscou|| URSS || 39|| 3|| 3|| 6|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1983-1984|| CSKA Moscou|| URSS || 40|| 3|| 4|| 7|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1984-1985|| CSKA Moscou|| URSS || 40|| 1|| 6|| 7|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1985-1986|| CSKA Moscou|| URSS || 38|| 2|| 1|| 3|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1986-1987|| CSKA Moscou|| URSS || 37|| 0|| 2|| 2|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1987-1988|| CSKA Moscou|| URSS || 35|| 2|| 4|| 6|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989|| CSKA Moscou|| URSS || 37|| 1|| 3|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1989-1990|| CSKA Moscou|| URSS || 40|| 1|| 6|| 7|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1990-1991|| CSKA Moscou|| URSS || 31|| 2|| 1|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 13|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Rögle BK || Elitserien|| 33|| 1|| 5|| 6|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Asiago|| Serie A|| 14|| 2|| 4|| 6|| 4|| || || || ||
|-
| 1996-1997|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 21|| 3|| 6|| 9|| 6|| || || || ||
|-
| 1997-1998|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 14|| 2|| 8|| 10|| 18|| 8|| 0|| 1|| 1|| 2

| 1984 || URSS || JO ||7||0||2||2||7|| Médaille d'or
|-
| 1984 || URSS || CC || || || || || || Médaille de bronze
|-
| 1986 || URSS || CM ||10||0||0||0||6|| Médaille d'or
|-
| 1987 || URSS || CM ||10||1||3||4||8|| Médaille d'argent
|-
| 1987 || URSS || CC || 8|| 1|| 4|| 5|| 6|| Médaille d'argent
|-
| 1988 || URSS || JO ||7||1||1||2||6|| Médaille d'or

Références

Voir aussi 

Naissance en février 1963
Naissance en RSFS de Russie
Décès en mars 2009
Naissance à Moscou
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du Rögle BK
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Champion olympique soviétique
Champion olympique de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey russe
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de l'AS Asiago
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Décès à 46 ans
Personnalité inhumée au cimetière Khovanskoïe